Мусхелишви́ли () — грузинская фамилия. Известные носители:

 Мусхелишвили, Давид Леванович (род. 1928) — грузинский историк, академик.
 Мусхелишвили, Ефрем Соломонович (1852—1920) — военный деятель, генерал-майор, участник русско-турецкой и русско-японской воен.
 
 Мусхелишвили, Ростом Ильич (1889—1923) — грузинский генерал, один из лидеров антисоветского Военного Центра